Towhead Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Towhead Island (Alaska)
 Towhead Island (Arkansas)
 Towhead Island (Florida)
 Towhead Island (Illinois)
 Towhead Island (Iowa)
 Towhead Island (Jefferson County, Kentucky)
 Towhead Island (Livingston County, Kentucky)
 Towhead Island (Union County, Kentucky)
 Towhead Island (Pierce County, Washington)
 Towhead Island (Skagit County, Washington)